Dwell ist:

 Dwell (Magazin), monatlich erscheinendes US-Magazin über Architektur und Design
 Dwell (Unternehmen), britisches Möbelhandelsunternehmen